Mediolanum is de Latijnse naam voor Milaan (stad)
Mediolanum (Duitsland), een Romeins legerkamp in de provincie Neder-Germanië
Mediolanum (trein), een internationale trein voor de verbinding München - Milaan